Por dispositivo - termo com diversas acepções nos mais variados ramos do conhecimento - pode estar à procura de:

Aeronáutica
Dispositivos hipersustentadores

Direito
Dispositivo - artigo de uma lei.
Dispositivo - parte de uma lei ou sentença judicial que dispõe um resumo da matéria e suas razões ou motivos.
Princípio dispositivo, no direito internacional.

Filosofia
Dispositivo -  conceito elaborado nos séculos XX e XXI para descrever o conjunto de elementos técnicos e ideológicos  operados  estrategicamente pelo poder.

Informática
Dispositivo de armazenamento
Dispositivo móvel
Dispositivo lógico programável
Dispositivo de entrada
Dispositivo de indicação
Dispositivo Lógico Complexo Programável
Dispositivo periférico ou dispositivo de armazenamento de dados.
Arquivo de dispositivo
Capacidade de dispositivos de armazenamento
Controlador de dispositivo
Driver de dispositivo
Nó de dispositivo

Matemática
Algoritmo de Briot-Ruffini - também chamado de Dispositivo de Briot.

Medicina
Dispositivo intra-uterino (DIU),  método contraceptivo.
Dispositivo médico 

Militar
Dispositivo de lançamento de granada de mão
Dispositivo militar português ao longo da Guerra do Ultramar

Teatro
Dispositivo cênico

Desambiguação